Гальмо — пристрій для сповільнення руху або зупинки на транспортних засобах та деяких механізмах.
 Велосипедне гальмо
 Гальмо вітряка
 Механічне гальмо
 Стоянкове гальмо
 Дулове гальмо — пристрій-компенсатор у зброї для зменшення сили відбою.

Див. також 
 Гальмівна система
 Гальмова колодка